Ла Есперансита има више значења:

 Ла Есперансита (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперансита (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперансита (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперансита (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперансита (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперансита (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперансита (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперансита (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперансита (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперансита (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперансита (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику